Акен перевізник — давньоєгипетський бог, який перевозив душі померлих через річку в підземне царство на човні Месекет.

 Йосип ван Акен (1699—1749) — британський художник першої половини 18 століття.
 Юбер Акен (1929—1977) — канадський франкомовний письменник, політичний діяч, публіцист, кінорежисер і редактор.
 Ян ван Акен (* 1961) — нідерландський письменник, журналіст.

 Акен — місто в Німеччині, розташоване в землі Саксонія-Ангальт.
 Акен-Вестбекур — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.